Horvátország
Forró (Horvátország)
 Magyarország
Forró (Magyarország)

Egyéb
Forró (tánc)